Az oszmán szultánok és kalifák listája uralkodásuk sorrendjében, lent a családfával a dinasztiaalapítástól a birodalom megszűnéséig (1299–1922/1924).

Családfa

Források 
 
 

Anatóliai uralkodók listái
Császárok listái
  
Balkáni uralkodók listái
Szultánok